Jastrzębia ist der Name mehrerer Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Jastrzębia (Góra)
 in der Woiwodschaft Kleinpolen:
 Jastrzębia (Ciężkowice)
 Jastrzębia (Lanckorona)
 in der Woiwodschaft Łódź:
 Jastrzębia (Grabów)
 Jastrzębia (Łowicz)
 Jastrzębia (Oporów)
 in der Woiwodschaft Masowien:
 Jastrzębia (Powiat Radomski)
 Jastrzębia (Mogielnica)
 Jastrzębia (Gostynin)
 in der Woiwodschaft Heiligkreiz:
 Jastrzębia (Bliżyn)

Siehe auch: 
 Jastrzębie